Theodor Körner  (1791-1813), poète prussien ;
 Theodor Körner (1873-1957), homme politique autrichien ;
 , film allemand sorti en 1912 ;
 , film allemand sorti en 1932.